Enemy (Blood For Blood), een album van Blood For Blood
Enemy (Kristeen Young), een album van Kristeen Young
Enemy (film), Canadese thrillerfilm uit 2013
The Enemy, een Engelse rockband
Enemy (Imagine Dragons x JID)